435 км, 435-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 435 км — населённый пункт (тип: железнодорожный разъезд) в Адамовском районе Оренбургской области России. Входит в состав Шильдинского поссовета.

 435 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 260037
 435 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 865322 ,находится рядом с поселком Новый Пункт
 435 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 304428
 435 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 600241
 435 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 815639